Aviron désigne à la fois des termes nautiques et des lieux géographiques.

Nautisme 
 Aviron, sport olympique, mais aussi de loisirs, de randonnée, de mer ;
 Aviron, sorte de rame destinée à la propulsion d'un engin flottant.

Toponymes 
 Aviron, commune française de l'Eure
 La baie Aviron est une baie située sur l'île de Terre-Neuve.

Autre 
 Homme assis tenant un aviron, un hiéroglyphe égyptien.